Iwanouski ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksandr Iwanouski (* 1976), weißrussischer Biathlet
 Wazlau Iwanouski (1880–1943), weißrussischer sozialer und politischer Aktivist